SNV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santa Elena (Venezuela)
 Swiss Association for Standardization
 SNV – carattere tipografico